Эрик Ланж (; род. 19 февраля 1973, Гамильтон, Огайо, США) — американский теле- и кино, наиболее известный ролью Эрвина Психовского () в телесериале канала Nickelodeon «Виктория-победительница». Также известен по ролями Стюарта Радзинского () в телесериале канала ABC «Остаться в живых» и Билла Стекнера () в телесериале Netflix «Нарко».

Биография 
Эрик Ланж родился в Гамильтоне, штат Огайо, окончил Университет Майами. Первая его эпизодическая роль была в фильме «Беспредел в средней школе», где он сыграл официанта. На протяжении своей дальнейшей карьеры Ладж сыграл более чем 80 фильмах и сериалах, а наиболее известная его роль — Эривин Психовкий в телесериале «Виктория-победительница». Женат, имеет двоих детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Майами (Огайо)